Drawsko est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la gmina de Drawsko, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Drawsko, chef-lieu de cette gmina.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 de la ville de Drawsko Pomorskie, chef-lieu de la gmina de Drawsko Pomorskie et du powiat de Drawsko Pomorskie.

Hydrographie 

 du lac de Drawsko, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.